Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали два формирования полка:

 759-й артиллерийский полк противотанковой обороны (1-го формирования) - сформирован летом 1941 года, уничтожен в августе 1941 года под Старой Руссой
 759-й артиллерийский полк противотанковой обороны (2-го формирования) - сформирован взамен полка 1-го формирования в составе Северо-Западного фронта осенью 1941 года.